Pur-sang peut désigner  :
 le Pur-sang, autrefois nommé « Pur-sang anglais » ou « cheval anglais », une race de chevaux de course (essentiellement pour le galop), facilement reconnaissable à son museau trapu en droit fil de son crâne, sa croupe allongé, son encolure massive à l'avant et sa poitrine développée vers l'avant, octroyant une capacité respiratoire importante ;
 le Pur-sang arabe, race de chevaux élégants et réputés, facilement reconnaissable à son museau affiné et sa queue relevée ;
 le Pur Sang Russe, une race de chevaux de selle russe.
 Pur Sang, la légende de Seabiscuit (Seabiscuit au Québec et en version originale), est un film américain réalisé par Gary Ross et sorti en 2003.
 Pur Sang, un thriller dramatique américain sorti en 2018.
 Le réseau des Pur Sang est un groupe de résistantes alsaciennes issues du scoutisme.

Liens externes